Bobrinskij – famiglia nobile russa
 Aleksander Alekseevič Bobrinskij – politico e genealogista russo
 Aleksej Alekseevič Bobrinskij – ufficiale russo
 Aleksej Grigor'evič Bobrinskij – figlio illegittimo di Grigorij Grigor'evič Orlov e di Caterina II di Russia